Sports-Réunis de Delémont - beter bekend als SR Delémont - is een Zwitserse voetbalclub uit de stad Delémont, dat in het Franstalige kanton Jura ligt. De vereniging werd in 1909 gevormd na een fusie tussen FC Delémont (opgericht in 1905) en Union Sportive Delémont-Gare (1907). De traditionele kleuren zijn geel-zwart.

Geschiedenis
De club speelde twee seizoenen in de hoogste klasse, de eerste keer was dat in het seizoen 1999/2000, toen de Nationalliga A het hoogste niveau was. Het eindigde als twaalfde in de reguliere competitie en in de eindronde voor promotie/degradatie eindigde het als zevende (van in totaal acht ploegen), waardoor het na één seizoen alweer terugkeerde op het tweede niveau.   

In 2002 promoveerde men opnieuw naar de Super League nadat Lausanne-Sport, FC Lugano en FC Sion geen proflicentie kregen. Ook deze keer duurde het avontuur op het hoogste niveau slechts één jaar. Het eindigde als elfde en in de promotie/degradatiepoule lukte het SR Delémont niet om zijn plaats te behouden.

Na de degradatie in 2003 moest men het seizoen erna opnieuw degraderen naar het derde niveau. SR Delémont kon terugkeren naar de Challenge League, maar degradeerde opnieuw in 2008. In 2010 promoveerde Delémont opnieuw naar de tweede klasse. Door de competitiehervorming in 2012 moesten de geel-zwarten opnieuw afscheid nemen van de Challenge League en kwam men terecht in de nieuw gevormde Promotion League. Sindsdien komt het afwisselend uit in de Promotion League en de 1. Liga.

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Externe links 
 Officiële website

Delemont, SR
Sport in Jura (kanton)